rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), trawa znana też jako "rajgras francuski"
 inne gatunki z rodzaju Arrhenatherum
 życica trwała (Lolium perenne), trawa znana też jako "rajgras angielski"	
 życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum), trawa znana też jako "rajgras włoski"